manufaktúra, munkamegosztáson alapuló üzem, amelyben kézi munkával dolgoznak
 Manufaktura, épület Łódźban, Lengyelországban